La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 2 au 13 mai 1990 à Sydney en Australie.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Championnat du monde en 1990
Championnat du monde à Sydney
Événement sportif en Australie
Sport en Australie en 1990